84-й чемпионат Украины по шахматам проходил во Львове с 2 по 14 декабря.

 Главный судья: международный судья О. Г. Товчига (Киев)
 Контроль времени: 90 минут  на первые 40 ходов, потом 30 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого хода.

Участники

Таблица

Ссылки 
 84-й чемпіонат України серед чоловіків

Чемпионаты Украины по шахматам
Декабрь 2015 года
2015 год в шахматах
Спорт на Украине в 2015 году
Спортивные соревнования во Львове